Hahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Hahmann (* 1966), deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin
 Christian Gottfried Hahmann (1739–1798), deutscher Baumeister des Rokoko
 Heinz Hahmann (1927–2022), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Hahmann (1883–1977), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Hamann